Сборная Швейцарии по хоккею с мячом — представляет Швейцарию на международных соревнованиях по хоккею с мячом. На чемпионатах мира выступает в турнире B.

История 
Сборная принимала участие в первом и единственном Чемпионате Европы 1913 года.

В 2006 году национальная федерация хоккея с мячом Швейцарии стала членом FIB. Мужская сборная команда Швейцарии дважды - в 2019 и 2020 годах - принимала участие в Чемпионатах мира (турнир B), оба раза опередив сборную Сомали и заняв предпоследнее место.

Выступления сборной Швейцарии на мировых чемпионатах

Состав

См. также 
Женская сборная Швейцарии по хоккею с мячом

Примечания 

Швейцария
Хоккей с мячом